OIT peut faire référence à :
 Organisation internationale du travail